Список лучших бомбардиров Чемпионата Словакии ():

Список

См. также 
 Лучшие бомбардиры чемпионата Чехословакии по футболу

Примечания 

Футбол в Словакии
Чемпионат Словакии по футболу